Ганнон (семит. חנן, «милостивый) — пуническое имя, которое носили следующие лица:
 Ганнон — царь Газы, участник антиассирийских восстаний в 734—720 годах до н. э.
 Ганнон Великий — наместник Ливии, своей жестокостью вызвавший мятеж ливийских наёмных войск и одержавший над ними победу при Утике.
 Ганнон Старший — племянник Ганнибала, командовал левым крылом в битве при Каннах, в 215 г. занял многие города Нижней Италии, но в 214 г. был разбит римлянами.
 Ганнон (сын Бомилькара) — племянник Ганнибала, один из военачальников армии Карфагена в ходе Второй пунической войны
 Ганнон — карфагенский мореход, живший в V в. до н. э., совершивший экспедицию к западному берегу Африки и основавший колонию у устья реки Сенегал.

Топонимы:
 Ганнон — кратер на видимой стороне Луны.